Mojzes oder  Mojzeš ist der Familienname folgender Personen:

 Marcel Mojzeš (* um 1950), slowakischer Geodät und Hochschullehrer
 Mária Mojzes (1921–1987), ungarische Schauspielerin